Euplectella är ett släkte av svampdjur. Euplectella ingår i familjen Euplectellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Euplectella